A-ліга 2021 — 32-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Жальгіріс.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Примітки

Посилання 
 «А» Ліга Литви
 А ліга на soccerway 

2021
Литва
2021 у литовському спорті